Mala Gorica je naseljeno mjesto u Republici Hrvatskoj u Zagrebačkoj županiji.

Zemljopis 

Administrativno je u sastavu grada Svete Nedelje. Naselje se proteže na površini od 2,55 km².

Stanovništvo 

Prema popisu stanovništva iz 2011. godine Mala Gorica ima 623 stanovnika, a 158 kućanstava prema popisu iz 2001. Gustoća naseljenosti iznosi 244,31 st./km².

Znamenitosti 
 Crkva sv. Marije Magdalene, zaštićeno kulturno dobro

Izvori

Naselja u Zagrebačkoj županiji
Sveta Nedelja (Zagrebačka županija)